Guido de la Roche ist der Name folgender Personen:
* Guido I. de la Roche (um 1205–1263), Großherr von Athen und Theben sowie Herzog 
 Guido II. de la Roche († 1308), Herzog von Athen